Firmian steht für:
 ein Tiroler Adelsgeschlecht, Freiherren bzw. Grafen von Firmian, siehe Firmian (Adelsgeschlecht) – dort zur Genealogie
 eine Romanfigur von Jean Paul, siehe Siebenkäs
 Schloss Sigmundskron (Castel Firmiano)
 Firmian (Ort), ein Stadtteil von Bozen

Firmian ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Joseph von Firmian (auch: Karl Gotthard, 1716–1782), Graf, Staatsmann

 Nick de Firmian (* 1957), US-amerikanischer Schachgroßmeister
 Virgilius Augustin Maria von Firmian (1714–1788), Graf, Bischof von Lavant